akademik – wysoki tytuł naukowy członków akademii (stowarzyszenia lub instytucji naukowej)
 akademik – dom studencki
 „Akademik” – Dom Studencki Politechniki Warszawskiej
 akademik – student akademii (używane w Galicji; określenie „student” oznaczało tam „gimnazjalistę” – ucznia szkoły średniej, dającej maturę i możliwość jednorocznej służby wojskowej)

Zobacz też